Пајн Риџ има више значења:
 Пајн Риџ (округ Цитрус, Флорида)
 Пајн Риџ (Јужна Дакота)
 Пајн Риџ (Пенсилванија)
 Пајн Риџ (Алабама)
 Пајн Риџ (Јужна Каролина)